Ла Пипима има више значења:

 Ла Пипима (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пипима (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику